Жен ( или ):
 Жен — административная единица Первой французской империи, располагавшаяся на территории современной северной Италии (административный центр — Генуя)
 Жен, Пьер Жиль де (1932—2007) — французский физик, лауреат Нобелевской премии (1991 год)